Железный кулак:

 Железный кулак — супергерой, персонаж комиксов компании «Marvel», созданный Роем Томасом и Гилом Кейном. 
 Железный кулак — фильм режиссёра RZA о боевых искусствах.
 Железный кулак — супергеройский сериал от Marvel про одноименного персонажа комисков Marvel. Сериал выпушен на  видеопотоковом сервисе Netflix.
 Железный кулак — название проведённой Вооружёнными силами Азербайджана военной операции в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях осенью 2020 года.
 «Железный кулак» — памятник, расположенный в посёлке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.